Zalužje (Bratunac), een plaats in de gemeente Bratunac, Bosnië-Herzegovina
 Zalužje (Lepoglava), een plaats in de Kroatische gemeente Lepoglava
 Zalužje (Nevesinje), een plaats in de gemeente Nevesinje, Bosnië-Herzegovina